Междунаро́дный сове́т по нау́ке (, ICSU) — международная неправительственная организация, посвященная международной кооперации в продвижении науки. Основан в 1931 году. Членами совета являются национальные научные организации и международные научные союзы, такие как Международный математический союз, Международный астрономический союз и Международный союз теоретической и прикладной химии.

Международный совет по науке является наблюдателем в ЮНЕСКО.

В 2018 году был объединён с «Международным советом социальных наук» и переименован в «Международный научный совет» (ISC), президентом которого был избран Дайя Редди. Главным учёным секретарём Нового союза был избран Исмаил-Заде, Алик Тофиевич.

Финансирование 
Основной источник финансов совета — вклады, которые он получает от его членов. Другие источники дохода — рамочные контракты от ЮНЕСКО, а также дотации и контракты от ООН.

Миссия и принципы 
Фундаментальный принцип Международного совета по науке — принцип универсальности науки, который подтверждает право и свободу учёных объединяться в международной научной деятельности без отношения к таким факторам как этническая принадлежность, религия, гражданство, язык, политическая позиция, пол, сексуальная ориентация и возраст. Совет действует как центр для обмена идеями и информацией и развития стандартов.

В 2007 году членами совета являлись 113 мультидисциплинарных национальных научных организаций (ассоциаций, наблюдателей, советов, академий и т. п.), представляющие 133 страны и 29 международных научных союзов и 24 научные ассоциации.

Члены — научные союзы 
Совет объединяет крупнейшие научные союзы. В 2017 присоединился международный совет по социальным наукам

 Международный астрономический союз
 
 Международный географический союз
 Международный математический союз
 Международный союз по изучению четвертичного периода
 
 
 
 Международный союз биологических наук
 Международный союз кристаллографов
 
 Международный союз лесных исследовательских организаций
 Международный союз геодезических и геофизических наук
 Международный союз геологических наук
 Международный союз истории и философии науки

 
 Международный союз материаловедческих обществ
 
 
 Международный союз теоретической и прикладной биофизики
 Международный союз теоретической и прикладной химии
 Международный союз теоретической и прикладной физики
 
 
 Международный союз физиологических наук
 
 Международный союз почвоведов
 Международный союз теоретической и прикладной механики
 Международный союз токсикологии

Президенты 
Источник:
 1958—1961 Питерс, Рудольф Альберт
 1966—1972 Амбарцумян, Виктор Амазаспович
 1988—1993 Менон, Мамбилликалатил Говинд Кумар
 1996—1999 Арбер, Вернер
 2011—2014 Ли Юаньчжэ
 2014—2017

Международный совет по науке 
Международный научный совет (МНС, )-это неправительственная организация, объединяющая научные организации в социальных и естественных науках. МНС был создан в июле 2018 года в результате слияния Международного совета по науке и Международного совета социальных наук (МССН), что делает её одной из крупнейших организаций этого типа.
 
В 2018 году президентом этой организации избран Дайя Редди. Главным учёным секретарём Нового союза был избран Исмаил-Заде, Алик Тофиевич. С октября 2021 года этот пост занимает Питер Глюкман, педиатр, известный ученый-биомедик, научно-политический эксперт из Новой Зеландии.

Руководство Международного совета по науке 
 Исполнительный директор — Хейде Хакманн (2018-2022)
 Научный директор — Матье Дени (в настоящее время исполняет обязанности генерального директора)
 Операционный директор — Чарльз Экернес

Региональные офисы 
Имеет региональные подразделения, в Африке (в Претории), АТР (в Куалу-Лумпуре) , Латинской Америке и на Карибах (в Сальвадоре).

Примечания

Ссылки 
 ICSU.org
 Международный совет по науке

Научное сообщество
Международные научные организации
Международные некоммерческие организации
Международные ассоциации
Организации, основанные в 1931 году
1931 год в науке
Научная политика